Това:
 Това (приток Лундонги) — река Костромской области, Вологодской области и Нижегородской области.
 Това (приток Мезени) — река в Мезенском районе Архангельской области
 Това (река, впадает в Белое море) — река в Приморском районе Архангельской области
 Това (выселок) — выселок в Зимне-Золотицком сельском поселении Приморского района Архангельской области.
 Това, Магейна (род. 1979) — американская актриса.